Андре́й Горо́хов:
 Горохов, Андрей Борисович (род. 1964) — российский рок-музыкант, автор песен для фолк-рок-группы «Адо».
 Горохов, Андрей Васильевич (род. 1952) — энтомолог, специалист по прямокрылым насекомым, художник-анималист, доктор биологических наук.
 Горохов, Андрей Владимирович (род. 1968) — советский и российский бобслеист.
 Горохов, Андрей Николаевич (род. 1961) — музыкальный журналист радиостанции «Немецкая волна».
 Горохов, Андрей Сергеевич (1905—1968) — инженер-вице-адмирал ВМФ СССР.